Лаевский (Лаевская) () — украинская фамилия. Известные носители:
 Лаевский, Олег Петрович (1921—2013) — советский украинский футболист, вратарь.
 Лаевский, Сергей Николаевич (род. 1959) — советский и украинский легкоатлет.
 Лаевская, Анна Сергеевна (род. 1982) — мексиканская актриса украинского происхождения.

Братья Лаевские — братья Александр Семёнович и Ян Семёнович Лаевские, советские эстрадные артисты 1940–70-х годов, музыкальные звукоподражатели.

Примечания